Dłutów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pabianicki
 Dłutów (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente